Deutsche Aussprache steht für
 die Aussprache der deutschen Sprache
 Deutsche Aussprache (Siebs), ein Aussprachewörterbuch von Theodor Siebs